Kroaten bezeichnet

 die Kroaten, eine Ethnie in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, der Vojvodina sowie weiteren Staaten
 die Staatsangehörigen des Staates Kroatien
 Kroatische Reiter, eine Reitereinheit im Dreißigjährigen Krieg

Kroaten steht des Weiteren für:

 Schwarze Kroaten, einen ehemaligen ostslawischen Stamm in der heutigen Ukraine zwischen Pruth und Dnjestr
 die Weiß-Kroaten (Белые Хорваты), einen ehemaligen ostslawischen Stamm im heutigen östlichen Polen
 die Chorvaten, eine ehemalige ostslawische Volksgruppe der westlichen Weißkroaten in Kleinpolen, Schlesien, Lausitz und Böhmen
 die Bevölkerung des Kroatengaus im Kärnten des 10. Jahrhunderts

Siehe auch:

 Kroaten in Deutschland
 Burgenlandkroaten
 Kroaten in der Slowakei
 mährische Kroaten
 Kroaten in Bosnien und Herzegowina